«Эбботт и Костелло встречают доктора Джекилла и мистера Хайда» () — американский фильм 1953 года, снятый в жанре чёрной комедии. Продолжение приключений Эбботта и Костелло: предыдущий фильм — «Эбботт и Костелло отправляются на Марс», следующий — «Эбботт и Костелло встречают полицейских из Кистоуна». По мотивам повести «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда» (1886) Роберта Льюиса Стивенсона.

Сюжет 
Слим и Табби — американские полицейские, посланные в Лондон для повышения квалификации.

В Гайд-парке происходит ссора между Брюсом Адамсом и его коллегой Вики Эдвардс. Их выяснение отношений заканчивается в полицейском участке, но опекун Вики — доктор Генри Джекилл — вытаскивает их оттуда. Сам доктор Джекилл проводит до́ма эксперименты: после принятия специального снадобья он превращается в своё злое отображение — мистера Хайда. Джекилла посещают мысли об убийстве, когда он видит, что его Вики и Брюс нравятся друг другу.

Слим и Табби подозревают доктора в опасных экспериментах, и Табби даже удаётся застать его с поличным в музее восковых фигур, но тот успевает превратиться обратно в человека до прихода свидетелей. После этого Джекилл приглашает друзей-американцев к себе, где угощает Табби своей настойкой, и тот на время превращается в гигантскую мышь. Слим и Табби пытаются сообщить Скотланд-Ярду об опасном учёном, но им никто не верит.

Вики сообщает доктору Джекиллу о своём намерении выйти замуж за Брюса, и мистер Хайд тут же пытается её убить, однако девушку спасает жених, хотя само чудовище и сбегает. Табби случайно вводит себе сыворотку доктора, и сам становится монстром наподобие мистера Хайда. Брюс бросается вдогонку за мистером Хайдом, а Слим — за Табби, и каждый уверен, что преследует настоящее и единственное чудовище. Погоня Брюса кончается в доме Джекилла, где последний выпадает из окна, разбивается насмерть, и все могут лицезреть, после трансформации, его истинную личину. Слим же хватает Табби-чудовище, доставляет его в полицейский участок, где тот, прежде чем вернуться в человеческую форму, успевает укусить нескольких полицейских. Те, превратившись в монстров, преследуют Слима и Табби-человека.

В ролях 

 Борис Карлофф — доктор Джекилл
  — мистер Хайд
 Бад Эббот — Слим (Тонкий)
 Лу Костелло — Табби (Толстый)
  — Брюс Адамс
 Хелен Уэсткотт — Вики Эдвардс
  — инспектор
  — Бэтли
 Гарри Кординг — грубиян в парке (в титрах не указан)

Факты 
 Фильм дважды выходил на DVD: 4 октября 2005 («Эбботт и Костелло: Лучшее. Выпуск 4») и 28 октября 2008 («Эбботт и Костелло: Полная коллекция Universal Pictures»).
 Съёмки фильма проходили с 26 января по 20 февраля 1953 года. В Великобритании фильм получил строгий рейтинг «Х», обусловленный сценами с участием мистера Хайда, однако позднее демонстрировался на детских телеканалах<ref>Эбботт и Костелло встречают доктора Джекилла и мистера Хайда  на сайте horror-movies.ru</ref>.
 Борис Карлофф в фильме сыграл лишь «половину» своего персонажа: едва трансформация заканчивалась, мистера Хайда играл каскадёр .

 Премьерный показ в разных странах 

 США — 1 августа 1953
 Финляндия — 11 декабря 1953
 Швеция — 1 февраля 1954
 Дания — 3 февраля 1954
 Франция — 24 марта 1954
 Италия — 12 мая 1954
 Австрия — 15 октября 1954
 Гонконг — 27 января 1955
 Португалия — 20 января 1956
 Турция — февраль 1956

 См. также 
 Классическая серия фильмов ужасов студии Universal
 Фильмография Бориса Карлоффа

 Примечания 

 Литература 
 Дэвид Уингроув. «Science Fiction Film Source Book» (1985), изд. Longman Group Limited
 Боб Фурманек, Рон Фурманек. «Abbott and Costello in Hollywood» (1991), изд. Perigee Books, ISBN 0-399-51605-0
 Джеффри Миллер. «Horror Spoofs of Abbott and Costello: A Critical Assessment of the Comedy Team’s Monster Films» (2004), ISBN 978-0-7864-1922-7

Ссылки 

Фантастические фильмы 1953 года
Фантастические комедии США
Чёрные комедии США
Чёрно-белые фильмы США
Кинопародии США
Фильмы-кроссоверы
Фильмы Universal Pictures
Фильмы Чарльза Ламонта
Фильмы о докторе Джекилле и мистере Хайде
Фильмы о безумных учёных
Комедийные фильмы ужасов